Gümüşhacıköy (district), een district van de Turkse provincie Amasya
Gümüşhacıköy (stad), de hoofdplaats van het district